L'edizione 1983-84 della Bundesliga vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Tibor Nyilasi dell' con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti
Austria Vienna Campione d'Austria 1983-84.
Linzer ASK e FC Wacker Innsbruck ammesse alla Coppa UEFA 1984-1985.
SV Sankt Veit retrocesso in Erste Liga dopo lo spareggio perso con il Donawitzer SV Alpine (Erste Liga).
SC Neusiedl retrocesso in Erste Liga.
Union Wels scomparso.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
Fußball-Bundesliga (Austria)